Натуральне число 1031
 1031 рік до нашої ери
 1031 рік нашої ери